

Пожарище — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Пожарище — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Пожарище — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Пожарище — присілок, Лузький район, Ленінградська область
 Пожарище — присілок, Городищенське сільське поселення, Нюксенський район, Вологодська область
 Пожарище — присілок, Нюксенське сільське поселення, Нюксенський район, Вологодська область